Сан Рафаел дел Рефухио има више значења:

 Сан Рафаел дел Рефухио (Колотлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Сан Рафаел дел Рефухио (Енкарнасион де Дијаз), насеље у савезној држави Халиско у Мексику